Cambridge Town steht für:

 Cambridge Town, Suburb von Perth, Australien
 Cambridge Town, früherer Name von Camberley, Stadt in Surrey, England
 Cambridge (Town, New York), Stadt im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
 Cambridge Town F.C., früherer Name von Cambridge City F.C., Fußballverein in Cambridge, England

Siehe auch:
 Cambridge Township